Miami, ciutat de Florida
 Miami (poble), tribu índia algonquina
 Miami Platja, zona turística pertanyent al municipi de Mont-roig del Camp